Ženská dvouhra J&T Banka Ostrava Open 2021 probíhala ve druhé polovině září 2021. Do singlové soutěže ostravského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Ostravar Arény nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla běloruská světová dvojka Aryna Sabalenková, která do turnaje nezasáhla. 

Vítězkou se stala nenasazená Estonka Anett Kontaveitová, jež ve finále zdolala turnajovou čtyřku Mariu Sakkariovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo její třetí a největší singlový titul na okruhu WTA Tour. Během turnaje neztratila ani set a porazila tři hráčky figurující v první dvacítce světového hodnocení, včetně desáté Kvitové.  Sakkariová si účastí ve finále zajistila premiérový posun do první desítky žebříčku WTA.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace 
Kvalifikace probíhala 18. a 19. září 2021.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Ostrava Open
Tenis v Česku v roce 2021
WTA Tour 2021